Кандеяс:
 Кандеяс (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Кандеяс (Минас-Жерайс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Кандеяс — река в Бразилии, приток реки Мадейра.